Black Dahlia kan syfta på:

 Black Dahlia,  engelska för Den svarta dalian – postumt smeknamn för Elizabeth Short (1924–19947), amerikanskt mordoffer
 The Black Dahlia – roman av James Ellroy baserad på mordet, se Den svarta dahlian (roman)
 The Black Dahlia – filmatisering av Ellroys roman från 2006, se Den svarta dahlian
 The Black Dahlia Murder – en musikgrupp
 Black Dahlia (låt av Hollywood Undead) – låt av Hollywood Undead